Njahkajavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njahkajavri (sjö i Finland), Lappland,

Norge 

 Njáhkajávri, sjö, Finnmark fylke, Karasjoks kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar